El término Nicias puede hacer referencia a:
Nicias, político y militar ateniense del siglo V a. C.
Nicias (rey), rey indogriego (c. 90 a. C.-85 a. C.).
Nicias (pintor), pintor griego del 
Nicias (alfarero I), alfarero griego del 
Nicias (alfarero II), alfarero griego del 
Pintor de Nicias, pintor ático de cerámica ática de figuras rojas, del